Burg Grubenhagen ist der Name folgender Bauwerke:

* Burg Grubenhagen (Einbeck), Burgruine nahe Einbeck, Niedersachsen
 Burg Grubenhagen (Vollrathsruhe), Burgruine in Schloß Grubenhagen, Mecklenburg-Vorpommern